Bachelet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bachelet (1864–1944), französischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Andre Bachelet (* 1970), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Benoît Bachelet (* 1974), französischer Eishockeyspieler
 Emile Bachelet (1863–1946), französischer Erfinder
 Gilles Bachelet (* 1952), französischer Illustrator, Hochschullehrer und Autor von Kinder- und Bilderbüchern
 Jean Bachelet (1894–1977), französischer Kameramann
 Michelle Bachelet (* 1951), chilenische Medizinerin und Politikerin, zweimalige chilenische Staatspräsidentin, Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen
 Pierre Bachelet (1944–2005), französischer Sänger
 Théodore Bachelet (1820–1879), französischer Historiker

Siehe auch:
 Kabinett Bachelet
 Bachelier
 Bacheller
 Bacheler
 Bachelor